Edward Purcell ist der Name folgender Personen:

* Edward Purcell (Musiker) (1689–1740), englischer Organist und Komponist
 Edward Purcell, bekannt als Teddy Purcell (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Edward Mills Purcell (1912–1997), US-amerikanischer Physiker